Coppa Svizzera 2006-2007 – calcio maschile
Coppa Svizzera 2006-2007 – calcio femminile
Coppa Svizzera 2006-2007 – pallacanestro maschile
Coppa Svizzera 2006-2007 – pallavolo femminile